Sabao steht für:
 Sabao (Titel), 薩保, chinesischer Titel eines Verwaltungsbeamten während der Tang-Dynastie in China
 Tamasaba, seltene Varietät des japanischen Goldfischs Ryukin